Польсстокферспринхен (, ) — национальный, традиционный вид спорта в Нидерландах. Суть данного вида состязаний заключается в том, что бы с помощью шеста преодолеть максимально длинную водную дистанцию (преграду). С фризского название можно перевести как «далеко прыгающий». Проводится ежегодно в разное время на территории двух государств — Нидерландов и Бельгии.

История 
Польсстокферспринхен, как вид спорта, мог зародиться только в такой стране, как Нидерланды. Безграничные равнины, болотистые местности и каналы, расположенные по всей территории — прекрасное место для проведения такого рода состязаний. Можно предположить, что изначально длинный шест служил необходимым элементом для преодоления водных преград, чтобы добраться с одного берега на другой. Экономным фризским крестьянам куда удобнее было использовать такого рода приспособление, чем проектировать и содержать немыслимое количество мостов на протяжении сети каналов. Безусловно, там, где нужно было перевозить грузы или перемещать телеги — проку от деревянной палки не было. Однако, чисто из бытовых соображений и голландской практичности — шест оказался как никогда, кстати, в обиходе местного населения. Первое упоминание об использовании шеста в качестве приспособления для пересечения канала упоминается ещё в 1200-х годах. О прыжках с шестом уже более четырёх веков известно благодаря упоминанию о Фрисландии. В 1592 году, испанским дворянином и историком, Бернардино де Мендосом были сделаны описания, которые гласили о использовании неких «Springstock». Так же известно, что в период восьмидесятилетней войны, повстанцы использовали прыжки с палками для преодоления водных преград и некоторых высотных укреплений замков . Возможно, это самое древнее упоминание о прыжках с шестом и в исторической литературе. В сборнике «De Nederlandsche Historieën» van P.C. Hooft от 1642 года, упоминается шест для прыжков через болотистые местности и водные преграды. В то время как первые официальные состязание датированные 1767 годом и проведены были между трактирщиками в провинции Фризия. С 1957 года эти матчи стали более организованными и структурированными. Также была учреждена Лига в провинции Фрисландия (FLB). Лишь спустя 3 года, по аналогии, были сформированы лиги в нидерландских провинциях Утрехт и Южная Голландия(PBH). Начиная с 1966 года, эти две Лиги встречаются каждый год, чтобы побороться за честь быть лучшей лигой в Нидерландах. Шесть лет спустя был проведен первый голландский чемпионат, в котором лучший индивидуальный прыгун мог получить Голландский национальный титул. Именно с 1972 года этот турнир проводится по схеме: «один год в Фрисландии, второй год в Голландии». Этот вид спорта представлен мужчинами, женщинами и детьми. Существуют так же состязания на территории США, которые проводятся по аналогии с голландскими. Согласно статистике официального сайта состязаний, на сегодняшний день количество участников польсстокферспринхена составляет:
 Голландия — 189 постоянно участвующих:
 Фрисландия — 425 постоянно участвующих;
 остальной мир — 617 постоянно участвующих.

Суть состязания 
Идея этого вида спорта заключается в следующем. Бегун, набрав соответственную дистанцию, разгоняется и, вбежав на деревянный помост, запрыгивает на шест. Для этого спорта допускаются три вида шестов: деревянный, алюминиевый, на основе сплава из углерода. С 2006 года, на официальных состязаниях используются исключительно из углеродного сплава, максимальной длины — 13 м 25 см. Такой шест глубоко вгоняется в илистое дно водоема и разогнавшийся бегун, после впрыгивания, начинает карабкаться вверх, словно по гимнастическому канату. Достигая определённой точки, под силой собственного веса, прыгун на шесте начинает стремительно падать к земле. В этот момент, продолжая карабкаться к концу шеста, происходит приземление прыгуна на песок или в воду (в случае неудачной попытки). Судейская команда фиксирует результат по первым следам на песке от водоема.

Места проведения состязаний 
Фрисландия:
 Бергум (Bergum);
 Бютенпост (Buitenpost):
 Ит Хейденскип (It Heidenskip);
 Йельст (IJlst);
 Йоюре (Joure);
 Винсюм (Winsum)
Гронинген:
 Грейпскерк (Grijpskerk)
Утрехт:
 Яаарсвельд (Jaarsveld);

 Линхотен (Linschoten);
 Польсброкердам (Polsbroekerdam);
 Зехвельд (Zegveld);
 Камерик (Kamerik)
Южная Голландия:
 Вльист (Vlist)
Бельгия:
 Хамонт-Ахел, провинция Лимбург (Limburgse Hamont)

Рекордсмены

Галерея

Ссылки 

История Польсстокферспринхена

Официальный сайт Голландской ассоциации прыгунов с шестом через водные преграды (PBH)

Официальный сайт Фрисландской ассоциации прыгунов с шестом через водные преграды (FLB)

Официальный сайт Бельгийской ассоциации прыгунов с шестом через водные преграды

Спорт в Нидерландах

Примечания 

Виды спорта
 
Культура Нидерландов
Соревнования в Нидерландах